La Pie qui Chante#Produits et gammes de la marque
Pastis#Cocktails